Diels puede referirse a lo siguiente:

Personas
 Hermann (Alexander) Diels (1848, Biebrich – 1922, Berlin-Dahlem), filólogo clásico alemán;
 (Friedrich) Ludwig (Emil) Diels (1874, Hamburgo – 1945, Berlín), botánico alemán, hijo de Hermann Alexander Diels.
 Otto (Paul Hermann) Diels (1876, Hamburgo – 1954, Kiel), químico alemán, y premio Nobel, hijo de Hermann Alexander Diels.
 Paul (Cäsar Oskar Gottlieb) Diels (1882, Berlín – 1963, München), eslavista alemán, hijo de Hermann Alexander Diels.
 Rhon Diels (* 1975, Marburg), actor alemán;
 Rudolf Diels (1900, Berghausen – 1957, Katzenelnbogen), político alemán, Oberführer (jefe de la Gestapo).

Otros usos
 la reacción de Diels-Alder;
 Diels-Kranz;
 Dielsia'''.